Il singolare dell'Open Gaz de France 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Nadia Petrova ha battuto in finale Lucie Šafářová 4–6, 6–1, 6–4.

Teste di serie

 Justine Henin (semifinali)
 Amélie Mauresmo (semifinali)
 Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
 Nadia Petrova (campionessa)

 Nicole Vaidišová (secondo turno)
 Patty Schnyder (primo turno)
 Dinara Safina (quarti di finale)
 Anna Čakvetadze (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Gaz de France 2007